Хуторска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хуторская улица — улица в Волгограде.
 Хуторская улица — улица в Киеве.
 В Москве:
 1-я Хуторская улица.
 2-я Хуторская улица.
 Хуторская улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Хуторская улица — улица в Виннице.
 Хуторская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Хуторской переулок